Anreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Alois von Anreiter (1803–1882), österreichischer Miniaturmaler
 Peter Anreiter (* 1954), österreichischer Namenforscher und Professor für Sprachwissenschaft an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck